Альберто V д’Эсте (; ) — маркиз д’Эсте, сеньор Феррары и Модены с 1388 года. Сын Обиццо III (1294—1352).

Биография 
С 1361 года был соправителем брата — Никколо II, а в 1388 году ему наследовал. Носил полученный от папы титул «Dominus generalis civitatis Ferrarie et Mutine» (гражданский правитель Феррары и Модены).

С 1389 года поддерживал Джана Галеаццо Висконти в его войнах, но в 1392 году заключил мир с главными противниками Милана — Падуей и Флоренцией.

Добился от папы издания двух булл: 1391 года — о закреплении за родом д’Эсте принадлежащих ему земель, которые формально числились во владении церкви, и 1393 года — о разрешении на открытие в Ферраре учебного заведения (университета).

Альберто V д’Эсте был женат на Джованне де Роберти, детей от которой у него не было. За несколько месяцев до смерти он женился на своей любовнице Изотте Альборезани.

Альберто V умер 30 июля 1393 года. Его наследником стал незаконнорожденный сын Никколо. Несмотря на юный возраст, он был назначен папским викарием Феррары, а в регентский совет вошли верные роду д’Эсте люди.

Примечания

Литература 
 Archivio di Stato di Modena, Casa e Stato, b. 324
 Archivio di Stato di Modena, Usi feudi e livelli, reg. A, «Liber jurium degli Estensi»
 Gundersheimer W.L., Ferrara : The Style of a Renaissance despotism, Princeton, 1973
 De Delayto I. Annales Estenses, Milano, 1731 libro XVIII
 Rosenberg C., The Este monuments and urban development in Renaissance Ferrara, New York, 1997
 Folin M., Rinascimento estense : politica, cultura, istituzioni di un antico Stato italiano, Roma, 2004
 Taddei G., «d’Este, Alberto V», in www.italiacomunale.org

Сеньоры Феррары
Правители Европы XIV века
Д’Эсте